52-я ежегодная церемония вручения наград «Грэмми» состоялась 31 января 2010 года в Staples Center (Лос-Анджелес, Калифорния). Награды вручались за записи, сделанные за музыкальный год с 1 октября 2008 по 30 сентября 2009.

Церемония награждения

Выступления 
Выступали следующие исполнители:

 Леди Гага & Элтон Джон — «Poker Face»/«Speechless»/«Your Song»
 Green Day with the cast of American Idiot — «21 Guns»
 Бейонсе — «If I Were a Boy»/«You Oughta Know»
 P!nk — «Glitter in the Air»
 Black Eyed Peas — «Imma Be»/«I Gotta Feeling»
 Lady Antebellum — «Need You Now»
 Джейми Фокс, T-Pain, Слэш & Doug E. Fresh — «Blame It»
 Zac Brown Band & Леон Расселл — «America the Beautiful»/«Dixie Lullaby»/«Chicken Fried»
 Тейлор Свифт & Стиви Никс — «Today Was a Fairytale»/«Rhiannon»/«You Belong with Me»
 Селин Дион, Дженнифер Хадсон, Смоки Робинсон, Кэрри Андервуд & Ашер — «Earth Song» (Michael Jackson tribute)
 Bon Jovi & Jennifer Nettles — «We Weren't Born to Follow»/«Who Says You Can't Go Home»/«Livin’ on a Prayer»
 Дэвид Фостер, Мэри Джей Блайдж & Андреа Бочелли — «Bridge over Troubled Water»
 Dave Matthews Band — «You and Me»
 Максвелл & Роберта Флэк — «Pretty Wings»/«Where Is the Love»
 Джефф Бэк & Imelda May — «How High the Moon» (Les Paul tribute)
 Дрейк, Эминем, Лил Уэйн & Трэвис Баркер — «Drop the World»/«Forever»

Памяти Майкла Джексона 
Специальная часть церемонии была посвящена памяти Майкла Джексона. Был продемонстрирован 3D-минифильм, созданный на основе кадров из This is It Tour на базе песни Earth Song. Дети Майкла Prince и Paris Jackson приняли награду Lifetime Achievement Award, предназначенную их отцу.

Во время демонстрации этого минифильма выступали:
 Селин Дион
 Дженнифер Хадсон
 Смоки Робинсон
 Кэрри Андервуд
 Ашер

Награды вручали 
Награды анонсировали и презентовали:

 Simon Baker
 Кристен Белл
 Джастин Бибер
 Джефф Бриджес
 Jonas Brothers
 Stephen Colbert
 Элис Купер
 Шерил Кроу
 Kaley Cuoco
 Майли Сайрус
 Мос Деф
 Plácido Domingo
 Роберт Дауни
 Josh Duhamel
 Вайклеф Жан
 Нора Джонс
 Хуанес
 Кеша

 Миранда Ламберт
 Джон Ледженд
 LL Cool J
 Дженнифер Лопес
 Рики Мартин
 Lea Michele
 Chris O'Donnell
 Кэти Перри
 Лайонел Ричи
 Адам Сэндлер
 Карлос Сантана
 Райан Сикрест
 Seal
 Rat Owl
 Квентин Тарантино
 Кит Урбан
 Noel Edmans
 Harry Garside

Номинации и награды 
Певица Beyoncé победила в 6 номинациях и это рекордное единовременное достижение для исполнительницы женского пола за всю историю премии «Грэмми». Она же лидировала по числу номинаций в 2010 году (10), кантри-исполнительница Тейлор Свифт имела 8 номинаций (получила 4), а Black Eyed Peas, Maxwell и Канье Уэст номинировались на 6 статуэток каждый. По 5 номинаций получили David Guetta, Jay-Z и Леди Гага.

Тейлор Свифт стала самым молодым исполнителем в истории, победившим в номинации Альбом года (ей 20 лет).

Россиянин Валерий Гергиев имел 3 номинации (и ещё в двух упоминается), но не получил ни одной статуэтки. Среди победителей — дирижёр Владимир Ашкенази и пианист Евгений Кисин, удостоившиеся премии «Грэмми» в номинации «лучшее сольное инструментальное исполнение с оркестром» за запись второго и третьего концертов для фортепиано Сергея Прокофьева. Всего было 109 наград Grammy Awards.

Специальные награды

Победители Lifetime Achievement Award 
 Майкл Джексон
 Леонард Коэн, певец и композитор
 Бобби Дарин, поп-исполнитель
 Дэвид Эдвардс, блюзовый певец и гитарист
 Лоретта Линн, кантри-певица
 Андре Превин, пианист и композитор
 Кларк Терри, трубач

Персона года «MusiCares» 
 Нил Янг

Основная категория

Запись года 
Record of the Year
 «Use Somebody» — Kings of Leon
 Jacquire King & Angelo Petraglia, продюсеры; Jacquire King, звукоинженеры
 Номинанты:
 «Halo» — Бейонсе
 Beyoncé Knowles & Райан Теддер, продюсеры; Jim Caruana, Mark "Spike" Stent & Райан Теддер, звукоинженеры
 «I Gotta Feeling» — Black Eyed Peas
 David Guetta & Frederick Riesterer, продюсеры; will.i.am, Dylan "3-D" Dresdow & Padraic "Padlock" Kerin, звукоинженеры
 «Poker Face» — Леди Гага
 Леди Гага RedOne, продюсер; Robert Orton, RedOne & Dave Russell, звукоинженеры
 «You Belong With Me» — Тейлор Свифт
 Nathan Chapman & Taylor Swift, продюсеры; Chad Carlson & Justin Niebank, звукоинженеры

Альбом года 
 Fearless — Тейлор Свифт I Am... Sasha Fierce — Бейонсе
 The E.N.D. — Black Eyed Peas
 The Fame — Леди Гага
 Big Whiskey and the GrooGrux King — Dave Matthews Band

 Песня года 
 «Single Ladies (Put a Ring on It)» — Бейонсе
 Thaddis Harrell, Beyoncé Knowles, Terius Nash & Christopher Stewart, авторы «Poker Face» — Леди Гага
 Леди Гага & RedOne, авторы (songwriters)
 «Pretty Wings» — Максвелл
 Hod David & Musze, авторы
 «Use Somebody» — Kings of Leon
 Caleb Followill, Jared Followill, Matthew Followill & Nathan Followill, авторы
 «You Belong With Me» — Тейлор Свифт
 Liz Rose & Тейлор Свифт, авторы

 Лучший новый исполнитель 
Best New Artist
 Zac Brown Band Кери Хилсон
 MGMT
 Silversun Pickups
 The Ting Tings

 Поп 

 Лучшее женское вокальное поп-исполнение 
 «Halo» — Бейонсе «Hometown Glory» — Адель
 «Hot N Cold» — Кэти Перри
 «Sober» — Пинк
 «You Belong With Me» — Тейлор Свифт

 Танцевальная музыка 

 Лучшая танцевальная запись 
 «Poker Face» — Леди Гага «Boom Boom Pow» — The Black Eyed Peas
 «When Love Takes Over» — David Guetta & Kelly Rowland
 «Celebration» — Мадонна
 «Womanizer» — Бритни Спирс

 Рок 

 Лучшее сольное вокальное рок-исполнение 
 «Working On A Dream» — Брюс Спрингстин «Beyond Here Lies Nothin'» — Боб Дилан
 «Change In The Weather» — Джон Фогерти
 «Dreamer» — Prince
 «Fork in the Road» — Нил Янг

 Лучшее вокальное рок-исполнение дуэтом или группой 
 «Use Somebody» — Kings of Leon «Can't Find My Way Home» — Эрик Клэптон & Стив Уинвуд
 «Life in Technicolor II» — Coldplay
 «21 Guns» — Green Day
 «I'll Go Crazy If I Don't Go Crazy Tonight» — U2

 Лучшее хард-рок-исполнение 
 «War Machine» — AC/DC «Check My Brain» — Alice in Chains
 «What I've Done» (Live) — Linkin Park
 «The Unforgiven III» — Metallica
 «Burn It to the Ground» — Nickelback

 Лучшее метал-исполнение 
 «Dissident Aggressor» — Judas Priest «Set to Fail» — Lamb of God
 «Head Crusher» — Megadeth
 «Señor Peligro» — Ministry
 «Hate Worldwide» — Slayer

 Лучшее инструментальное рок-исполнение 
 «A Day in the Life» — Джефф Бек «Warped Sister» — Booker T. Jones
 «Playing With Fire» — Брэд Пейсли
 «Mr. Surfer Goes Jazzin'» — Brian Setzer Orchestra
 «Now We Run» — Стив Вай

 Лучшая рок-песня 
 «Use Somebody» — Kings of Leon «The Fixer» — Pearl Jam
 «I'll Go Crazy If I Don't Go Crazy Tonight» — U2
 «21 Guns» — Green Day
 «Working On A Dream» — Брюс Спрингстин

 Лучший рок-альбом 
 «21st Century Breakdown» — Green Day «Black Ice» — AC/DC
 «Live from Madison Square Garden» — Эрик Клэптон & Стив Винвуд
 «Big Whiskey and the GrooGrux King» — Dave Matthews Band
 «No Line on the Horizon» — U2

 Альтернативная музыка 

 Лучший альтернативный альбом 
 «Wolfgang Amadeus Phoenix» — Phoenix (группа, Франция) «Everything That Happens Will Happen Today» — Дэвид Бирн & Брайан Ино
 «The Open Door EP» — Death Cab For Cutie
 «Sounds of the Universe» — Depeche Mode
 «It's Blitz!» — Yeah Yeah Yeahs

 R&B 

 Лучшее женское вокальное R&B-исполнение 
 «Single Ladies (Put A Ring On It)» — Бейонсе «It Kills Me» — Мелани Фиона
 «That Was Then» — Lalah Hathaway
 «Goin' Thru Changes» — Ledisi
 «Lions, Tigers & Bears» — Jazmine Sullivan

 Лучшее мужское вокальное R&B-исполнение 
 «Pretty Wings» — Максвелл «The Point Of It All» — Anthony Hamilton
 «SoBeautiful» — Musiq Soulchild
 «Under» — Pleasure P
 «There Goes My Baby» — Charlie Wilson

 Лучшая R&B-песня 
 «Single Ladies (Put a Ring on It)» — Бейонсе «Blame It» — Джейми Фокс & T-Pain
 «Lions, Tigers & Bears» — Jazmine Sullivan
 «Pretty Wings» — Максвелл
 «Under» — Pleasure P

 Лучший R&B-альбом 
 «BLACKsummers'night» — Максвелл «The Point Of It All» — Anthony Hamilton
 «Testimony: Vol. 2, Love & Politics» — India.Arie
 «Turn Me Loose» — Ledisi
 «Uncle Charlie» — Charlie Wilson

 Рэп 

 Лучшее сольное рэп-исполнение 
Best Rap Solo Performance
 «Best I Ever Had» — Дрейк
 «Beautiful» — Эминем
 «D.O.A. (Death Of Auto-Tune)» — Jay-Z
 «Day 'N' Nite» — Кид Кади
 «Casa Bey» — Мос Деф

 Лучшее рэп-исполнение дуэтом или группой 
Best Rap Performance By a Duo/Group
 «Too Many Rappers» — Beastie Boys & Nas
 «Crack A Bottle» — Эминем, Dr. Dre & 50 Cent
 «Money Goes, Honey Stay» — Fabolous & Jay-Z
 «Make Her Say» — Кид Кади, Канье Уэст & Common
 «Amazing» — Канье Уэст & Young Jeezy

 Лучшее рэп/песенное совместное исполнение 
Best Rap/Sung Collaboration
 «Ego» — Бейонсе & Канье Уэст
 «Knock You Down» — Кери Хилсон, Канье Уэст & Ne-Yo
 «Run This Town» — Jay-Z, Рианна & Канье Уэст
 «I'm On A Boat» — The Lonely Island & T-Pain
 «Dead and Gone» — T.I. & Джастин Тимберлейк

 Лучшая рэп-песня 
Best Rap Song
 «Best I Ever Had» — Дрейк
 Дрейк, Aubrey Drake Graham, D. Hamilton & M. Samuels, авторы
 «Day 'N' Nite» — Кид Кади
 S. Mescudi & O. Omishore, авторы
 «Dead and Gone» — T.I. & Джастин Тимберлейк
 C. Harris, R. Tadross & Джастин Тимберлейк, авторы
 «D.O.A. (Death Of Auto-Tune)» — Jay-Z
 Shawn Carter & Ernest Wilson, авторы
 «Run This Town» — Jay-Z, Рианна & Канье Уэст
 Shawn Carter, R. Fenty, M. Riddick, Канье Уэст & E. Wilson, авторы

 Лучший рэп-альбом 
 Universal Mind Control — Common
 Relapse — Эминем
 R.O.O.T.S. — Флоу Райда
 The Ecstatic — Мос Деф
 The Renaissance — Q-Tip

 Кантри 

 Лучшее женское кантри-исполнение 
Best Female Country Vocal Performance
 «White Horse» — Тейлор Свифт «Dead Flowers» — Миранда Ламберт
 «I Just Call You Mine» — Мартина МакБрайд
 «Just a Dream» — Кэрри Андервуд
 «Solitary Thinkin'» — Ли Энн Вумэк

 Лучшее мужское кантри-исполнение 
Best Male Country Vocal Performance
 «Sweet Thing» — Кит Урбан «All I Ask For Anymore» — Трейси Эдкинс
 «People Are Crazy» — Billy Currington
 «High Cost of Living» — Джейми Джонсон
 «Living for the Night» — Джордж Стрейт

 Лучшее кантри-исполнение дуэтом или группой 
Best Country Performance by a Duo/Group With Vocals
 «I Run to You» — Lady Antebellum «Cowgirls Don't Cry» — Brooks & Dunn
 «Chicken Fried» — Zac Brown Band
 «Here Comes Goodbye» — Rascal Flatts
 «It Happens» — Sugarland

 Лучшее вокальное совместное кантри-исполнение 
Best Country Collaboration w/ Vocals
 «I Told You So» — Кэрри Андервуд & Randy Travis «Beautiful World» — Диркс Бентли & Patty Griffin
 «Down the Road» — Кенни Чесни & Mac McAnally
 «Start a Band» — Брэд Пейсли & Кит Урбан
 «Everything But Quits» — Ли Энн Вумэк & Джордж Стрейт

 Лучшая кантри-песня 
Best Country Song
 «White Horse» — Тейлор Свифт Liz Rose & Тейлор Свифт, авторы «All I Ask For Anymore» — Трейси Эдкинс
 Casey Beathard & Tim James, авторы
 «High Cost of Living» — Джейми Джонсон
 Jamey Johnson & James T. Slater, авторы
 «I Run to You» — Lady Antebellum
 Tom Douglas, Dave Haywood, Чарльз Келли & Хиллари Скотт, авторы
 «People Are Crazy» — Billy Currington
 Bobby Braddock & Troy Jones, авторы

 Лучший кантри-альбом 
Best Country Album
 Fearless — Тейлор Свифт The Foundation — Zac Brown Band
 Twang — Джордж Стрейт
 Defying Gravity — Кит Урбан
 Call Me Crazy — Ли Энн Вумэк

 Лучшая запись классической музыки 

 Лучший классический альбом 
Best Classical Album
 «Bernstein: Mass»
 Marin Alsop, дирижёр; Jubilant Sykes; Steven Epstein, продюсер; Richard King, звукоинженер (Asher Edward Wulfman; Baltimore Symphony Orchestra; Morgan State University Choir & Peabody Children’s Chorus)
 «Mahler: Symphony No. 8; Adagio From Symphony No. 10»
 Michael Tilson Thomas, дирижёр; Ragnar Bohlin, Kevin Fox & Susan McMane, choir directors; Andreas Neubronner, продюсер; Peter Laenger, звукоинженер; Andreas Neubronner, звукоинженер (Laura Claycomb, Anthony Dean Griffey, Katarina Karnéus, Quinn Kelsey, James Morris, Yvonne Naef, Elza van den Heever & Erin Wall; San Francisco Symphony; Pacific Boychoir, San Francisco Girls Chorus & San Francisco Symphony Chorus)
 «Ravel: Daphnis Et Chloé»
 James Levine, дирижёр; Elizabeth Ostrow, продюсер; Jesse Lewis & John Newton, звукоинженеры; Mark Donahue, звукоинженер (Boston Symphony Orchestra; Tanglewood Festival Chorus)
 «Ravel: L’Enfant Et Les Sortilèges»
 Alastair Willis, дирижёр; Julie Boulianne; Blanton Alspaugh, продюсер; Mark Donahue & John Hill, звукоинженеры (Nashville Symphony Orchestra; Chattanooga Boys Choir, Chicago Symphony Chorus & Nashville Symphony Chorus)
 «Shostakovich: The Nose»
 Валерий Гергиев, дирижёр; Andrei Popov, Sergei Semishkur & Vladislav Sulimsky; James Mallinson, продюсеры; John Newton & Dirk Sobotka, звукоинженеры; Mark Donahue, звукоинженер (Оркестр Мариинского театра; Хор Мариинского театра)

 Лучшее исполнение оркестра 
Best Orchestra Performance
 «Berlioz: Symphonie Fantastique»
 Simon Rattle, дирижёр (Susan Graham; Берлинский филармонический оркестр)
 «Bruckner: Symphony No. 5»
 Benjamin Zander, дирижёр (Philharmonia Orchestra)
 «Ravel: Daphnis Et Chloé»
 James Levine, дирижёр (Boston Symphony Orchestra; Tanglewood Festival Chorus)
 «Shostakovich: Symphonies Nos. 1 & 15»
 Валерий Гергиев, дирижёр (Оркестр Мариинского театра)
 «Szymanowski: Symphonies Nos. 1 & 4»
 Antoni Wit, дирижёр (Jan Krzysztof Broja, Ewa Marczyk & Marek Marczyk; Warsaw Philharmonic Orchestra)

 Лучшая оперная запись 
Best Opera Recordimg
 «Britten: Billy Budd»
 Daniel Harding, дирижёр; Ian Bostridge, Neal Davies, Nathan Gunn, Jonathan Lemalu, Matthew Rose & Gidon Saks; John Fraser, продюсер (Лондонский симфонический оркестр; Gentlemen Of The London Symphony Chorus)
 «Messiaen: Saint François D’Assise»
 Ingo Metzmacher, дирижёр; Armand Arapian, Hubert Delamboye, Rod Gilfry, Henk Neven, Tom Randle & Camilla Tilling; Ferenc van Damme, продюсер (The Hague Philharmonic; Chorus Of De Nederlandse Opera)
 «Musto, John: Volpone»
 Sara Jobin, дирижёр; Lisa Hopkins, Joshua Jeremiah, Museop Kim, Jeremy Little, Rodell Rosel & Faith Sherman; Blanton Alspaugh, продюсер (Wolf Trap Opera Company)
 «Shostakovich: The Nose»
 Валерий Гергиев, дирижёр; Andrei Popov, Sergei Semishkur & Vladislav Sulimsky; James Mallinson, продюсер (Оркестр Мариинского театра; Хор Мариинского театра)
 «Tan Dun: Marco Polo»
 Tan Dun, дирижёр; Stephen Bryant, Sarah Castle, Zhang Jun, Nancy Allen Lundy, Stephen Richardson & Charles Workman; Ferenc van Damme, продюсер (Netherlands Chamber Orchestra; Cappella Amsterdam)

 Лучшее инструментальное соло 
Best Instrumental Soloist(s) Performance (With Orchestra)
 «Bartók: 3 Concertos»
 Пьер Булез, дирижёр; (Berliner Philharmoniker & Лондонский симфонический оркестр)
 «Bermel, Derek: Voices For Solo Clarinet And Orchestra»
 Gil Rose, дирижёр; Derek Bermel (Boston Modern Orchestra Project)
 «Korngold: Violin Concerto In D Major, Op. 35»
 Carlos Miguel Prieto, дирижёр; Philippe Quint (Orquesta Sinfónica de Mineria)
 «Prokofiev: Piano Concertos Nos. 2 & 3» Владимир Ашкенази, дирижёр; Евгений Кисин (Philharmonia Orchestra) «Salonen, Esa-Pekka: Piano Concerto»
 Эса-Пекка Салонен, дирижёр; Yefim Bronfman (Los Angeles Philharmonic)

 Лучшее вокальное соло 
Best Classical Vocal Performance
 «Bach» — Anne Sofie von Otter (Lars Ulrik Mortensen; Anders J. Dahlin, Jakob Bloch Jespersen, Tomas Medici & Karin Roman; Concerto Copenhagen)
 «Bel Canto Spectacular» — Juan Diego Flórez (Daniel Oren; Daniella Barcellona, Patrizia Ciofi, Plácido Domingo, Mariusz Kwiecien, Анна Нетребко & Fernando Piqueras; Orquestra De La Comunitat Valenciana; Cor De La Generalitat Valenciana)
 «Recital At Ravinia» — Lorraine Hunt Lieberson (Drew Minter; Peter Serkin)
 «Un Frisson Français» — Susan Graham (Malcom Martineau)
 «Verismo Arias» — Renée Fleming (Marco Armiliato; Jonas Kaufmann; Orchestra Sinfonica Di Milano Giuseppi Verdi; Coro Sinfonica Di Milano Giuseppi Verdi)

 Кино, ТВ и другие визуальные медиа 
 Best Compilation Soundtrack Album
 Slumdog Millionaire — Various Artists, A. R. Rahman (producer), P. A. Deepak (mix engineer)
 Cadillac Records — Various Artists
 Quentin Tarantino’s Inglourious Basterds
 True Blood
 Twilight

 Best Score Soundtrack Album
 Up — Michael Giacchino
 The Curious Case of Benjamin Button — Alexandre Desplat
 Harry Potter and the Half-Blood Prince — Nicholas Hooper
 Milk — Danny Elfman
 Star Trek — Michael Giacchino, Varèse Sarabande

 Best Song Written For Motion Picture, Television Or Other Visual Media
 «Jai Ho» (From Slumdog Millionaire)
 A. R. Rahman, Sukhwinder Singh, Tanvi Shah, Mahalaxmi Iyer, Vijay Prakash, songwriters (A. R. Rahman, Gulzar & Sukhwinder Singh)
 «All Is Love» (From Where the Wild Things Are)
 Karen O & Nick Zinner, songwriters (Karen O & The Kids)
 «Decode» (From Twilight)
 Josh Farro, Hayley Williams & Taylor York, songwriters (Paramore)
 «Once in a Lifetime» (From Cadillac Records)
 Ian Dench, James Dring, Amanda Ghost, Beyoncé Knowles, Scott McFarnon & Jody Street, songwriters (Beyoncé)
 «The Wrestler» (From The Wrestler)
 Bruce Springsteen, songwriter (Bruce Springsteen)
 «The Climb» (From Hannah Montana: The Movie)
 Jessi Alexander and Jon Mabe, songwriter (Miley Cyrus)

Лучшее Видео

Лучшее короткое музыкальное видео 
 «Mr. Hurricane» — Beast
 Ben Steiger Levine, видеорежиссёр; Sach Baylin-Stern, видеопродюсер
 «Boom Boom Pow» — The Black Eyed Peas
 Mat Cullen & Mark Kudsi, видеорежиссёры; Anna Joseph & Patrick Nugent, видеопродюсеры
 «Life in Technicolor II» — Coldplay
 Dougal Wilson, видеорежиссёр; Matthew Fone, видеопродюсер
 «Wrong» — Depeche Mode
 Patrick Daughters, видеорежиссёр; Jonathan Lia, видеопродюсер
 «Her Morning Elegance» — Орен Лави

Лучшее длинное музыкальное видео 
 «In Boston» — Крис Ботти
 Jim Gable, видеорежиссёр; Bobby Colomby, видеопродюсер
 «Johnny Cash's America» — Джонни Кэш
 Robert Gordon & Morgan Neville, видеорежиссёры; Robert Gordon & Morgan Neville, видеопродюсеры
 «Anita O'Day — The Life Of A Jazz Singer» — Anita O'Day
 Robbie Cavolina & Ian McCrudden, видеорежиссёры; Robbie Cavolina, Melissa Davis & Ian McCrudden, видеопродюсеры
 «Love, Pain & The Whole Crazy World Tour Live» — Кит Урбан
 Chris Hicky, видеорежиссёр; Blake Morrison, видеопродюсер
 «The Beatles Love — All Together Now» — Various Artists
 Adrian Wills, видеорежиссёр; Martin Bolduc & Jonathan Clyde, видеопродюсеры

Заметки 
  «The Climb», написанная Джесси Александр и Джоном Мэйбом и представленная в фильме «Ханна Монтана: Кино», изначально была номинирована, но была отозвана Walt Disney Records, поскольку она не была написана специально для фильма, как требуют правила отбора в категории. NARAS выпустил заявление, в котором поблагодарил Disney за его честность и объявил, что «The Climb» была заменена на «All Is Love» с пятым по величине начальным количеством голосов.

Примечания

Ссылки 
 
 «Грэмми» за особые достижения и вклад в развитие индустрии звукозаписи
 NARAS
 Номинации: https://web.archive.org/web/20091008055128/http://www.grammy.com/PDFs/Recording_Academy/52categories.pdf
 CBS GRAMMY Site

Грэмми
2010 год в музыке США
События 31 января
Январь 2010 года
2010 год в Калифорнии